Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 18 godina 2013. održalo se u Latviji od 18. do 28. srpnja. Ovo je bilo 30. izdanje ovog natjecanja i Turska je osvojila svoj prvi naslov pobijedivši u završnici branitelja naslova Hrvatsku. Najkorisniji igrač bio je Turčin Kenan Sipahi.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi krug: skupina E

Drugi krug: skupina F

Izbacivanje 

Europska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Latviji